John Gower ist der Name folgender Personen:

* John Gower (Schriftsteller) (1330–1408), englischer Dichter und Schriftsteller
 John Gower (Politiker) (1941–2011), US-amerikanischer Politiker